Змагання з плавання на дистанції 200 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2021 відбулися 19 (попередні запливи і півфінали) та 20 травня (фінал).

Рекорди

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

200 метрів вільним стилем (жінки)